Nádasdi László
 Nádasdi László (1966) nótaénekes
Nádasdy László
 Nádasdy László (fl. 1435–1482) erdélyi alvajda (1465–1467), Vas vármegye alispánja (1470–1471), kaposújvári várnagy, földbirtokos
 Nádasdy László (1662–1729/1730) gróf, a pálosok helynöke, csanádi püspök, Nádasdy Ferenc országbíró fia